Mönja kan avse följande:

 Blyoxider – kemiska föreningar av bly och syre (oxygen) i flera former
 Blymönja – en blandning av blytetroxid Pb3O4, linolja och vatten
 Mönjeröd – en blandning av blytetroxid Pb3O4, linolja och vatten
 Järnmönja – ett substitut för den hälsovådliga blymönjan
 Åkermönja – en växtart i familjen rosväxter, se småborre